Амонд има више значења:
 Амонд (Њујорк)
 Амонд (Висконсин)